È la prima edizione del torneo.

In finale Nadežda Kičenok e Ioana Raluca Olaru hanno sconfitto Ljudmyla Kičenok e Makoto Ninomiya con il punteggio di 7-6(8), 5-7, [10-8].

Teste di serie 

  Nicole Melichar /  Demi Schuurs (quarti di finale)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (semifinale, ritirate)

  Nadežda Kičenok /  Ioana Raluca Olaru (campionesse)
  Ljudmyla Kičenok /  Makoto Ninomiya (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Chicago Women's Open 2021